Woodstock désigne le plus souvent le Festival de Woodstock qui eut lieu à Bethel dans l'État de New York aux États-Unis en 1969. Il peut également désigner l'édition de 1994 ou celle de 1999.

Patronymes 
 Edmond de Woodstock, fils d'Édouard I ;
 Édouard de Woodstock, fils aîné d'Édouard III d'Angleterre ;
 Thomas de Woodstock, treizième fils d'Édouard III d'Angleterre ;
 Aliénor de Woodstock (1318-1355), autre nom d'Aliénor d'Angleterre.

Toponyme

Afrique du Sud 
 Woodstock (Papendorp en afrikaans) est un quartier du City Bowl, le centre historique de la ville du Cap en Afrique du Sud.

Canada 
 Woodstock, localité de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Woodstock, paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick ;
 Woodstock, village et première nation ;
 Woodstock, ville du Nouveau-Brunswick ;
 Woodstock, circonscription provinciale du Nouveau-Brunswick ;
 Woodstock, ville de l'Ontario ;
 Woodstock, ville de Terre-Neuve-et-Labrador.

États-Unis 
 Woodstock, localité de l'Alabama ;
 Woodstock, localité du Connecticut ;
 Woodstock, localité de Géorgie ;
 Woodstock, localité de l'Illinois ;
 Woodstock, localité du Maine ;
 Woodstock, localité du Maryland ;
 Woodstock, localité du Minnesota ;
 Woodstock, localité du New Hampshire ;
 Woodstock, localité de l'État de New York, ayant donné son nom au festival ;
 Woodstock, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Woodstock, localité de l'Ohio ;
 Woodstock, localité du Vermont ;
 Woodstock, localité de Virginie.

Nouvelle-Zélande 
  Woodstock : est un petit village du District de Tasman  du nord de l’Île du Sud de la  Nouvelle-Zélande.

Royaume-Uni 
 Woodstock, en Angleterre, où était jadis le palais de Woodstock, résidence royale.

Autres lieux 
 Woodstock 23, réserve indienne principale de la Première nation malécite de Woodstock.

Festivals

Musique
 Woodstock, festival ayant eu lieu en 1969 ;
 Woodstock 1994, festival ayant eu lieu en 1994 ;
 Woodstock 1999, festival ayant eu lieu en 1999 ;
 Woodstock en Beauce, festival qui a lieu chaque année au Québec ;
 Przystanek Woodstock, festival qui a lieu depuis 1995 en Pologne.

Cinéma

Arts et culture

Littérature
 Woodstock, un roman de Sir Walter Scott.
 Woodstock, un manga de Yukai Asada.
 , un des personnages de la bande dessinée Peanuts de Charles Monroe Schulz. C'est l'oiseau jaune, compagnon de Snoopy depuis les années 1960 mais qui n'a un nom que depuis 1970.

Musique
 Woodstock, chanson de Joni Mitchell popularisée par Crosby, Stills, Nash and Young en 1970.
 Jimi Hendrix : Woodstock et Live at Woodstock, albums de Jimi Hendrix ;
 A2H : Woodstock.

Cinéma 
 Woodstock, documentaire consacré au festival éponyme de 1969 ;
 Hôtel Woodstock, film de 2009 sur le festival de 1969.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de titre